Wills ist der Familienname folgender Personen:
 Anneke Wills (* 1941), britische Schauspielerin
 Anthony Archer-Wills (* 1946), britischer Moderator und Autor
 Beverly Wills (1933–1963), US-amerikanische Schauspielerin
 Bob Wills (James Robert Wills, 1905–1975), US-amerikanischer Country-Musiker und Bandleader
 Chill Wills (1902–1978), US-amerikanischer Schauspieler und Musiker
 Darryl Wills (* 1961), US-amerikanischer Autorennfahrer

 Garry Wills (* 1934), US-amerikanischer Historiker und Autor
 Harry Wills (1889–1958), US-amerikanischer Boxer
 Helen Wills Moody (1905–1998), US-amerikanische Tennisspielerin
 Henry Overton Wills III (1828–1911), der erste Kanzler der University of Bristol
 James Wills (1790–1868), irischer Dichter, Autor und Biograf
 James Robert Wills (1905–1975), siehe Bob Wills
 Jane Wills (* 1965), britische Geographin
 Jedrick Wills (* 1999), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Jim Robert Wills (1905–1975), siehe Bob Wills
 John E. Wills (1936–2017), US-amerikanischer Historiker
 Jörg Wills (* 1937), deutscher Mathematiker
 Katrin Wills (* 1971), bulgarisch-australische Schachspielerin und -funktionärin, inzwischen Katrin Aladjova-Kusznirczuk
 Lawrence M. Wills (* 1954), US-amerikanischer Judaist
 Leonard Johnston Wills (1884–1979), britischer Geologe
 Marcus Wills (* 1972), australischer Maler
 Mark Wills (* 1973), US-amerikanischer Country-Sänger
 Mary Wills (1914–1997), US-amerikanische Kostümbildnerin
 Michael Wills, Baron Wills (* 1952), britischer Politiker der Labour Party
 Oscar Wills (1916–1969), Blues- und Rhythm-and-Blues-Sänger, siehe TV Slim
 Rick Wills (* 1947), britischer Rockbassist
 Ryan Wills (* 1988), neuseeländischer Straßenradrennfahrer
 Simon Wills (* 1957), englischer Posaunist, Dirigent und Komponist
 Viola Wills (1939–2009), US-amerikanische Sängerin, Pianistin und Songautorin

Wills als Teil von Firmierungen:
 Wills Sainte Claire Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Wils